Weld může být:

 Weld (album) – album Neila Younga a skupiny Crazy Horse z roku 1991
 Weld (Maine) – město ve státě Maine ve Spojených státech amerických
 Weld County – okres ve státě Colorado ve Spojených státech amerických